Jacques-Antoine-Claude-Marie Boudinet, prélat français du 
 Daniel Boudinet, photographe français du